Надеждинский сельский совет — входит в состав Близнюковского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Надеждино.

История 
 1919 — дата образования.
 После 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной реформы по новому делению Харьковской области данный сельский совет, как и весь Близнюковский район Харьковской области, был упразднён; входящие в совет населённые пункты и его территории присоединены к … территориальной общине Лозовского(?) района.
 Сельсовет просуществовал 101 лет.

Населённые пункты совета 

 село Надеждино 
 село Акимовка
 село Верховое 
 село Настасовка

Примечания